Квинт Ни́нний Ха́ста (; умер после 117 года) — древнеримский политический деятель из знатного плебейского рода Нинниев, ординарный консул 114 года.

Биография

Гражданско-политическая карьера 
Квинт принадлежал к знатному плебейскому роду Нинниев, а его отцом являлся консул-суффект 88 года, носивший такое же имя. В 114 году Хаста занимал должность ординарного консула совместно с Публием Манилием Вописком Вициниллианом. В эпоху правления императора Адриана (117—138 годы) он находился на посту проконсула, но какой именно провинции — Африки или Азии, точно не установлено.

Семья и потомки 
Вполне возможно, что в браке с неизвестной женщиной Квинт имел, по крайней мере, сына, который мог приходиться отцом консулу-суффекту 160 года Ниннию Хастиану.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. N 102.

Ниннии
Родившиеся в I веке
Римские консулы II века
Проконсулы
Умершие во II веке